Zkratka IPM má několik významů:

 integrovaná ochrana proti škůdcům (Integrated Pest Management)
 The International Partnership for Microbicides https://web.archive.org/web/20071008192438/http://www.ipm-microbicides.org/
 Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics = výzkumná organizace v Íránu.
 Independence Party of Minnesota
 Institute of Physics of Materials of the Academy of Sciences of the Czech Republic, v. v. i. (Ústavu fyziky materiálů Akademie věd České republiky, v. v. i.)